Ranunculus californicus — многолетнее травянистое растение, вид рода  семейства . Встречается на западе Северной Америки в Калифорнии и соседних штатах.

Ботаническое описание 

Ranunculus californicus — растение высотой до 70 см. Цветок ярко-жёлтый диаметром около 1-2 см, имеет от 7 до 22 блестящих каплевидных лепестков. Цветок вырастает на длинном зелёном безлистном стебле.

Подвиды 
Различают следующие разновидности:

 Ranunculus californicus var. californicus
 Ranunculus californicus var. cuneatus

Распространение и местообитание 
Ареал R. californicus включает Калифорнию и достигает на севере штата Орегон и на юге — Нижней Калифорнии (Мексика). Встречается также на островах между Британской Колумбией и Вашингтоном, на островах Чаннел и в Сьерра-Неваде.

Растёт во многих местах обитания, в том числе в чапарале и лесах.

Культивирование 
Культивируется как декоративное растение в парках и садах.

Примечания

Ссылки 
 CalFlora Database: Ranunculus californicus (Botta’s clarkia, punch bowl godetia)
 Jepson Manual eFlora (TJM2) treatment of Ranunculus californicus
 U.C. Photo gallery — Ranunculus californicus

Лютиковые
Флора Северной Америки